Alfonsi ist der Familienname folgender Personen:

 François Alfonsi (* 1953), französischer Politiker
 Josiane Alfonsi (* 1944), französisch-deutsche Schriftstellerin
 Lydia Alfonsi (1928–2022), italienische Schauspielerin
 Nicolas Alfonsi (1936–2020), französischer Politiker
 Peo Alfonsi (* 1967), italienischer Jazzmusiker
 Petrus Alfonsi (11./12. Jahrhundert), spanischer Arzt